Jean-Jacques Larguier des Bancels (1844-1904), médecin suisse
 Jean Larguier des Bancels (1876-1961), biologiste suisse
 Léo Larguier (1878-1950), écrivain français
 Aimé Larguier (1895-1938), homme politique français
 Jean Larguier (1925-2021), juriste français
 , première dame de Madagascar